«Одни» — советский короткометражный фильм 1966 года по одноимённому рассказу Василия Шукшина.

Сюжет 
Сорок лет прожили в браке простые деревенские люди Антип и Марфа, двенадцать детей подняли, шестерых забрала война, но теперь в доме они одни. Марфа — строгая, хозяйственная женщина, Антип — мужик работящий, колхозный шорник, искусный в своём деле, изредка берущий в руки балалайку — единственную отдушину в трудовых буднях Антипа и… единственный предмет ревности строгой Марфы. За балалайку, по мнению Марфы только отнимающей у мужа время, Антипу и придётся настрадаться и натерпеться, и не от врагов, а от односельчан, родственников и собственной жены…

В ролях 
 Павел Кормунин — Антип
 Мария Виноградова — Марфа

В эпизодах: Е. Вольская (жена Устина), А. Заботин, И. Заботин, И. Косых, В. Трифонов, Н. Юдин (возница), Г. Шаповалов.

Музыкальный консультант фильма и исполнитель на балалайке — балалаечник-виртуоз Михаил Рожков.

О фильме 
Фильм является дипломной ВГИКовской работой двух выпускников режиссёрского факультета Леонида Головни и Александра Сурина, художественный руководитель — Ефим Дзиган.
Объектом исследований стала природа человеческой личности. Готовясь к дипломной работе вместе со своим другом, тоже выпускником режиссёрского факультета Александром Суриным, Леонид обсуждал замысел будущего фильма. Хотелось, чтобы это был глубоко национальный кинорассказ о прекрасной и щедрой душе, о широте и сложности русского характера. Нашли великолепную основу для сценария — рассказ молодого писателя Василия Шукшина.

Фильм снят по одноимённому рассказу Василия Шукшина, впервые опубликованном в журнале «Новый мир» (№ 2, 1963), и в том же году вошедший в первый сборник его рассказов «Сельские жители», вышедший в московском издательстве «Молодая гвардия», рассказ «Одни» является центральным рассказом сборника.

Cценарий написан самим Шукшиным в 1965 году, писатель переработал текст для кинематографа и дополнил некоторыми новыми сценами, например, эпизодом с пленными японцами, занятыми на строительстве домов и дорог, по мнению литературоведов таким образом им был установлен локальный маркер характерных реалий послевоенного Алтая — малой родины Шукшина.

Эта первая экранизация произведений Василия Шукшина, и одна из трёх ему прижизненных, наряду с фильмами «Конец Любавиных» (1971) и «Сапожки» (1972), не считая снятых им самим фильмов и снятого по его сценарию фильма «Пришёл солдат с фронта» (1971).

Актриса Мария Виноградова говорила, что Шукшин приходил смотреть отснятый материал, и сказал, что ему понравилась её работа, и позже взял её на роль в фильме «Калина красная».

Примечания

Ссылки 
 Одни // Советские художественные фильмы: 1966—1967. — М.: Нива России, 1995. — стр. 78
 Одни // Показывает «Мосфильм»/ Московская киностудия «Мосфильм». — М.: Искусство, 1967. — 115 с. — стр. 76
 Одни // Василий Шукшин — жизнь в кино. — Гос. музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, 2009—350 с.

Короткометражные фильмы СССР 1966 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Балалайка
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации произведений Василия Шукшина